La désignation de Bayer  (, ) est partagée par deux étoiles de la constellation du Sagittaire :
 ρ Sagittarii ;
 ρ Sagittarii.
Les deux étoiles sont séparées de 0,46° dans le ciel. Comme elles sont proches de l'écliptique, elles peuvent être occultées par la Lune et, très rarement, par les planètes. La prochaine occultation de ρ Sagittarii par une planète aura lieu le , lorsqu'elle sera occultée par Vénus.

Constellation du Sagittaire
Homonymie stellaire
Sagittarii, Rho